BRT peut faire référence à :
 Belgische Radio- en Televisieomroep, un ancien nom de la Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, une entreprise publique de la radio et de la télévision pour la Communauté flamande de Belgique ;
 Brutto Register Tonne, une  mesure pour le tonnage d'un navire, le tonneau  ;
 Bus rapid Transit, une expression anglaise pour bus à haut niveau de service ;
 BRT Standard, système de standardisation et d'évaluation des systèmes de bus à haut niveau de service ;
 Baltic Rubber Trade, un producteur et un fournisseur de produits de caoutchouc ;
  ;
 Bentley Rail Track, un logiciel de conception d'axes ferroviaires de Bentley Systems.